Волейбольний турнір на Паралімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро проходить в двох номінаціях: чоловічий та жіночий. Змагання відбудуться з 9 по 18 вересня.

Змагання з волейболу проходитимуть у Ріосентро.

Змагання

Чоловіки

Група А

|}

Група Б

|}

Жінки

Група А

|}

Група Б

|}

Медалісти

Примітки

Волейбол на літніх Паралімпійських іграх
Змагання на літніх Паралімпійських іграх 2016
2016 у волейболі